Con il nome di protocollo di Ginevra si può far riferimento a due diversi accordi:
 il Protocollo per il Regolamento Pacifico delle Controversie Internazionali, approvato a Ginevra nel 1924 ma mai entrato in vigore;
 il Protocollo sul divieto d'impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici, aperto alla firma a Ginevra nel 1925 ed entrato in vigore nel 1928.
 Protocollo di Ginevra I - emendamento del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
 Protocollo di Ginevra II - emendamento del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, relativo alla protezione delle vittime di conflitti non-armati internazionali
 Protocollo di Ginevra III - emendamento del 2005 alle Convenzioni di Ginevra, relativo all'adozione di un ulteriore Distintivo Emblema